По-долу е описан списък с ръководителите на руските правителствата от времето на встъпванеето в длъжност на първия руски министър-председател Сергей Вите през 1905 г. до днешни дни при мандата на Владимир Путин.

Списък на ръководителите на правителства на Русия от 1905 г. насам

Вижте също 
 Министър-председател на Русия

Бележки